Cristina Branco peut désigner :
 Cristina Branco (1972-), chanteuse portugaise
 Cristina Branco (1985-), joueuse angolaise de handball